Zhaodong Shi kan syfta på följande platser:

Kina 

 Zhaodong Shi (härad i Kina), Heilongjiang, 
 Zhaodong (häradshuvudort i Kina), Heilongjiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar